За́ймер (ООО МФК «Займер») — российская финтех-компания, специализирующаяся на выдаче PDL- и installment-займов. Согласно данным рейтингового агентства «Эксперт РА», объём выданных микрозаймов за 2019, 2020 и 2021 годы, а также размер портфеля компании в 1-м полугодии 2022 года (16,2 млрд руб.) являются крупнейшими среди российских МФО.

Основана в 2013 году российским предпринимателем Сергеем Седовым. Является членом саморегулируемой организации «МиР». Офисы компании находятся в Новосибирске и Кемерово. Генеральный директор — Роман Макаров.

История 
Зарегистрирована в ФНС России в августе 2013 года, в октябре этого же года — внесена в Государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального банка РФ.

27 января 2014 года запустила онлайн-сервис PDL-займов «Робот Займер», и в этот же день выдала свой первый заём. В октябре 2014 года «Робот Займер» стал первым в России полностью автоматизированным сервисом выдачи PDL-займов в онлайн-режиме.

В марте 2017 года — ООО «Займер» присвоен статус микрофинансовой компании (МФК), дающий право принимать инвестиции от физических и юридических лиц. В сентябре 2018 года компания начала выдачу installment-займов, запустив онлайн-сервис «РобоКредит».

В декабре 2021 года Альфа-банк (73%) и МФК «Займер» (27%) зарегистрировали микрокредитную компанию «А Деньги».

Показатели финансовой деятельности 
Во II кв. 2022 года на долю МФК «Займер» приходилось 18,3% от общего объёма выдач PDL-займов в России и 21,3% от выдач в сегменте PDL-онлайн.

Технологии 
Работа сервисов МФК «Займер» строится вокруг собственной скоринговой системы, оценивающей заёмщика на основании порядка 2000 параметров и использующей принципы искусственного интеллекта, машинного обучения, больших данных и другие. Также в работе сервисов задействованы антифродовые системы НБКИ-AFS, JuicyScore, технология Smart IDReader и другие.

Развитие сервисов компании идёт с учётом российских регуляторных технологий: Системы быстрых платежей, ЕСИА, Цифрового профиля гражданина, СМЭВ. Помимо этого, МФК «Займер» развивает сегмент мобильного кредитования: в 2020 году 90 % всех займов было выдано с помощью смартфона, а её сервисы доступны не только через традиционный веб-интерфейс, но и представлены отдельными мобильными приложениями.

Технологическую разработку для операционной деятельности компании осуществляет ООО «РобоФинанс». Одна из них — система поведенческого анализа заёмщика при заполнении анкеты, которая позволила ООО «РобоФинанс» в 2020 году стать резидентом инновационного центра «Сколково».

Примечания 

Финансовые компании России